

Personen 
 Kobo Abe, Japans schrijver
 Youssef Kobo, Vlaams politicus en schrijver

Geografie 
 Kobo (woreda), district in Ethiopië
 Kobo (stad), stad in Ethiopië

Overig 
Kobo (taal), een taal in Congo
 Kobo Inc., Canadees producent van e-readers

Zie ook 
Köbo, Duits historisch motorfietsmerk